El Papiro 5 (en la numeración Gregory-Aland), designado por la sigla 5, es una copia del Nuevo Testamento en griego. Es un manuscrito en papiro del Evangelio según Juan fechado paleográficamente a principios del siglo III. El papiro está en la Biblioteca británica. Este ha sobrevivido en una condición muy fragmentada.

El texto del manuscrito fue esconstruído varias veces. Textualmente es muy cercano al Códice Sinaítico, pero con algunas excepciones.

Descripción 
El manuscrito es un fragmento de tres hojas, escritas en una columna por página, 27 líneas por página. El texto sobreviviente de Juan son los versículos 1:23-31.33-40; 16:14-30; 20:11-17.19-20.22-25. 

Fue escrito con una mano documental, en un recorrido, con unciales verticales de tamaño mediano. Usa los nombres sagrados (ΙΗΝ ΙΗΣ ΠΡ ΠΡΑ ΠΡΣ ΘΥ) con abreviaturas, aunque no para ανθρωπος.

Tiene una tendencia a la brevedad, especialmente en la omisión de pronombres y conjunciones innecesarias.

Texto 
Según la reconstrucción de Philip W. Comfort

Escribas y Correctores 
En Juan 1:38 se agregó "οι δε" superlinealmente; se borró αυ por puntos por encima de las letras.

En Juan 16:19 se agregó "ο" superlinealmente.

En Juan 16:29 se agregó αυτω superlinealmente.

En Juan 20:19 se agregó και superlinealmente.

Caracteres textuales 
En Juan 1:34 se lee ὁ ἐκλεκτός junto con los manuscritos 106, א, b, e, ff2, sirc, s. 

En Juan 16:17 en la línea 7 del recto del segundo fragmento aparenta tener un espacio extra que requería algún material adicional.

En Juan 16:20, λυπηθησεσθε, originalmente se lee λουπηθησεσθε, el escriba lo corrigió a λυπηθησεσθε. En 16:21, λυπην, originalmente se lee λοιπην, el escriba lo corrigió a λυπην. En 16:27, singularmente omite εγω. En 20:19 el escriba originalmente omitió και, pero luego lo agregó superlinealmente.

En la línea 19 del tercer folio del recto (Juan 20:16) el fragmento perdido causa una difícil reconstrucción. Grenfell & Hunt remarcaron que no había espacio para una lectura ordinaria ο λεγεται διδασκαλε porque una línea debería haber tenido 34 letras, lo que es muy larga. Grenfell & Hunt rechazaron otra posible lectura κε διδασκαλε, como la encontrada en el Códice de Beza (posible confusión), y propusieron κε sola, porque Señor se encuentra en el Códice Vercellense y en el Códice Usseriano I, pero en el texto reconstruido de manuscrito no decidieron incluir esta variante propuesta al texto:
 αρω [λεγει αυτη ιης μαριαμ στραφει
 [σα εκεινη λεγει αυτω εβραιστι ραβ
 β[ουνι . . . . . . . . . . . λεγει αυτη ιης

Todos los editores argumentan que el espacio es insuficiente para ο λεγεται διδασκαλε (Juan 20,16) pero κε solo es muy corto y no coincide con ningún manuscrito griego. Elliott & Parker han sugerido ο λεγεται κε. Esto coincide con Peter Head. Comfort propuso κε μου aunque esta lectura no coincide con ingún manuscrito griego conocido. Se acerca a κε διδασκαλε del Códice de Beza y al latín antiguo del Señor maestro o Señor.

El texto griego de este códice es una representación del tipo textual occidental. Aland lo ascribió como un "Normal text", y lo ubicó en la Categoría I. Tiene una coincidencia cercana con el Códice Sinaítico y en contra al Códice Vaticano (p.ej. Juan 1:27.34; 16:22.27.28; 20:25). "Este acuerdo desafortunadamente no está claro por la mutilación".

Historia 
El manuscrito fue descubierto a finales del siglo XIX por Grenfell y Hunt en Oxirrinco, Egipto. Las hojas primera y tercera fueron publicadas en Oxyrhynchus Papyri (Papiros de Oxirrinco), Parte II (1899), no. 208. Gregory los clasificó bajo el número 5 en su lista.
La segunda hoja (Juan 16:14-30) fue publicada en 1922 como el Oxirrinco No. 1781.

Fue examinado por Grenfell, Hunt, Wessely, Schofield, Comfort, y Barrett.

Actualmente está guardado en la Biblioteca británica (Inv. Nos. 782, 2484) en Londres.

Véase también 
Lista de papiros del Nuevo Testamento
Papiros de Oxirrinco

Referencias

Lectura adicional 
 
 
 C. R. Gregory, "Textkritik des Neuen Testaments", Leipzig 1909, vol. 3, p. 1085.
 
 Karl Wessely, Les plus anciens monuments du christianisme, PO 4/2 (1907), pp. 145-148.

Enlaces externos 
 Imagen del 5, Juan 1:33-40
 Imagen del 5, Juan 16:14-22
 Imagen del 5, Juan 16:22-30
 

Oxirrinco 208
208
Manuscritos bíblicos del siglo III
Manuscritos del Nuevo Testamento en griego antiguo